Собор Святого Николая () — собор, расположенный в центральной части немецкого города Любека, одно из первых крупных сооружений кирпичной готики в Балтийском регионе.

Легенда 
По легенде в VIII веке Карл Великий на охоте в Саксонском герцогстве долгое время преследовал крупного оленя. Поймав оленя, Карл не смог его убить и отпустил, повесив ему на рога золотую цепочку.

Спустя четыреста лет венды и саксы обратились в христианство, а на охоту отправился Генрих Лев. Углубившись в размышления, он удалился от своей свиты. Генрих задумал возвести в Любеке церковь, но у него не хватало на это средств. Тут Генриху явился огромный олень с брильянтовым крестом в рогах. Генрих посчитал это знаком от Господа и прицелился. Убив животное, Генрих снял с его рогов крест, и в ту же минуту олень поднялся и исчез в лесу. Теперь у Генриха Льва было достаточно денег, чтобы начать строительство церкви, и он сам заложил её первый камень. Этот камень был положен на месте, где протекал святой для язычников ручей. Ручей и сейчас пытается освободиться от этого груза, поэтому и покосились башни собора.

История 
В 1160 году епископ Герольд перенёс столицу своего епископства из Ольденбурга в Любек. В 1173 году основатель Любека Генрих Лев выступил заказчиком строительства в городе кафедрального собора Любекского епископства. Как епископальная церковь она посвящена Иоанну Крестителю, а как приходская — св. Николаю.

Появившийся к 1230 году собор в романском стиле был перестроен в 1266—1335 гг. в готическую зальную церковь: боковые нефы были подняты до высоты среднего нефа (приблизительно на 20 м). В середине XIV века при епископ Генрих II Боххольт потратил 28 тысяч марок на возведение восточных хоров в готическом стиле, за счёт которых здание увеличилось в длину вдвое. В центре хоров под латунной надгробной плитой (предположительно работы Ганса Апенгетера) находится могила епископа. Граница между двумя частями собора видна с первого взгляда: ранняя часть сооружения опирается на массивные прямоугольные опоры, а поздняя — на более стройные круглые готические колонны.

До Реформации соборный капитул подчинялся исключительно епископу, после неё и до 1803 года собор находился в совместной собственности города и капитула, а после упразднения капитула перешёл в собственность города.

В течение многих веков Любекский собор подвергался воздействию неблагоприятных условий прибалтийской природы. В 1611 году пришлось заменить крышу северной башни, в 1648 году оторвало флюгер, а к 1766 году были снесены ветхие малые боковые башни.

В ночь вербного воскресенья с 28 на 29 марта 1942 года во время бомбардировки Любека, разрушившей пятую часть исторического центра города, несколько бомб упало в непосредственной близости от собора и вызвали обрушение восточной части сводов хора на главный алтарь 1696 года. Пожар в соседних помещениях собора, занятых музеем, перекинулся на стропила. К середине дня обрушились башни, орган работы Арпа Шнитгера и его помощника Ганса Гантельмана стал добычей пожара. Однако большую часть внутреннего убранства (триумфальный крест и практически все средневековые створчатые алтари) удалось спасти. Уже после войны в 1946 году незакреплённый фронтон северного поперечного нефа рухнул на притвор, почти полностью разрушив его.

Средневековый клуатр в южной части церкви соединяет её с Музеем природы и окружающей среды Любека и Архивом ганзейского города Любека.

Восстановление после 1945 года 

Восстановление собора продлилось несколько десятилетий, поскольку приоритет был отдан реконструкции Церкви Святой Марии. Сначала была проведена реставрация башен и восточного фасада церкви, затем были восстановлены восточные хоры и, наконец, придел с северной стороны собора. Восстановление собора было завершено в 1982 году.

Вопрос восстановления шнитгеровского органа рассматривался в 2002 году. Несмотря на то, что по заключению специалистов это не представляет технических сложностей, но не представляется необходимым с точки зрения охраны памятников архитектуры, в связи с чем был принят к разработке проект нового органа, который бы воспроизводил звучание исторического органа и его внешний облик, но по сути являлся бы самостоятельным архитектурным элементом собора XXI в. Орган, спроектированный гамбургским архитектором Бернардом Хирше, будет установлен в соборе в 2008 году.

По своим размерам Любекский собор меньше церкви Св. Марии, как и было задумано изначально городским муниципалитетом в ходе средневековой борьбы за власть между городским муниципалитетом и церковью.

Убранство собора 

По богатству своего убранства Любекский собор занимает второе место среди любекских церквей после церкви Св. Марии. Художественный интерес представляют каменные саркофаги любекских епископов в погребальных капеллах собора; среди прочих там покоится дед Екатерины II.

В центре главного нефа собора (длина 130 метров) находится 17-метровый триумфальный крест любекского художника Бернта Нотке. Донатором креста, установленного в соборе в 1477 году, выступил любекский епископ Альберт II Круммендик, увековеченный в кресте рядом с Марией Магдалиной, моделью для которой послужила согласно легенде конкубина епископа. Атрибуция креста художнику состоялась лишь в XX веке.

В 1477 году, одновременно с крестом, по заказу любекского бургомистра Андреаса Гевердеса Бернт Нотке создал деревянную резьбу леттнера по образцу Магдебургского собора в родном городе Гевердеса. Астрономические часы в южной части леттнера датируются 1628 годом. В соборе находится бронзовая купель работы Лоренца Грове 1455 года.

Хотя после Второй мировой войны знаменитый алтарь Ганса Мемлинга из капеллы Гревераде в северном боковом нефе переместился в экспозицию средневекового отдела Музея истории искусства и культуры в любекском монастыре Св. Анны, в соборе осталось много других достойных внимания алтарей.

Примечания

Литература 
 
 Johannes Baltzer und Friedrich Bruns: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck. Herausgegeben von der Baubehörde. Band III: Kirche zu Alt-Lübeck. Dom. Jakobikirche. Ägidienkirche. Verlag von Bernhard Nöhring: Lübeck 1920, S. 9-304. Unveränderter Nachdruck 2001: ISBN 3-89557-167-9
 Paul Brockhaus (Hrsg.): Vom Lübecker Dom, Lübeck 1958
 Rafael Ehrhardt: Familie und Memoria in der Stadt. Eine Fallstudie zu Lübeck im Spätmittelalter. Dissertation, Göttingen 2001. mit einer Prosopografie der Ratsfamilien von Alen, Darsow, Geverdes, Segeberg und Warendorf.
 Wolfgang Grusnick, Friedrich Zimmermann: Der Dom zu Lübeck, Verlag Langewiesche, Königstein i.T., 1996, ISBN 3-7845-0827-8
 Matthias Riemer: Domus Dei — Bei Gott zu Hause. Raumkonzepte im Lübecker Dom — eine Annäherung. In: Das Gedächtnis der Hansestadt Lübeck: Festschrift für Antjekathrin Graßmann zum 65. Geburtstag. In Verbindung mit dem Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde und dem Hansischen Geschichtsverein hrsg. von Rolf Hammel-Kiesow und Michael Hundt. Lübeck : Schmidt-Römhild, 2005, ISBN 3-7950-5555-5
 Heinrich Christian Zietz: Ansichten der Freien Hansestadt Lübeck und ihrer Umgebungen. Frankfurt a. M. 1822.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Любекский собор на сайте ганзейского города

Кирпичная готика
Романская архитектура Германии
Готические соборы Германии
Достопримечательности Любека
Лютеранские храмы Германии
Церкви Любека
Здания и сооружения, восстановленные из руин
Здания и сооружения, заложенные в 1173 году
Здания и сооружения, построенные в 1341 году